Switch può riferirsi a:
 Switch – manga del 2002 di Saki Otoh e Tomomi Nakamura
 Switch – manga del 2018 di Atsushi Namikiri